Eduard Cuypers (architect) (1859-1927), een Nederlands architect
Eduard Cuypers (priester) (1872-1906), een Belgisch priester en aalmoezenier